Jason Kubler era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Shang Juncheng ha sconfitto Emilio Gómez con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Roman Safiullin (quarti di finale)
  Emilio Gómez (finale)
  Dalibor Svrčina (primo turno)
  Gijs Brouwer (secondo turno)

  Michail Kukuškin (secondo turno) 
  Genaro Alberto Olivieri (primo turno) 
  Aleksandar Kovacevic (semifinale) 
  Enzo Couacaud (semifinale)

Qualificati 

  Stefan Dostanic (primo turno)
  Gage Brymer (primo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)

  Strong Kirchheimer (secondo turno) 
  Cannon Kingsley (primo turno) 
  Alafia Ayeni (primo turno)

Lucky loser 

  Kyle Seelig (primo turno)

Wildcard 

  Millen Hurrion (primo turno)
  Aleksandar Kovacevic (semifinale)

  Evan Zhu (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Lexington Challenger 2022